Die armasische Bilingue () ist ein iberisches (georgisches) Epitaph aus antiker Zeit mit einem zweisprachigen Text in Griechisch und Aramäisch. Der aramäische Text ist mit der armasischen Schrift (einer Variante des Aramäischen) geschrieben. Die Bilingue wurde  am 25. November 1940 bei archäologischen Grabungen in der Nähe der Stadt Mzcheta gefunden. Der Text wurde 1941 von dem georgischen Linguisten Giorgi Zereteli entziffert.

Das Epitaph gehört zur georgischen Edelfrau Seraphita, die im 2. Jahrhundert in jener Gegend lebte. In der Inschrift der Bilingue werden auch die georgischen Staatsoberhäupter und andere Beamte des 2. Jahrhunderts benannt.

Weblinks 
 Aleksandre Noneschwili: Civitas Romana und die Nobilität der Iberischen Königreiche. (georgisch; PDF; 101 kB)

Literatur 
 Giorgi Zereteli: Armasische Bilingue, „ენიმკის მოამბე“, XIII, 1942, S. 34–42. (georgisch)
 Г. Церетели: Эпиграфические находки в Мцхета - древней столице Грузии, ВДИ, № 2, М., 1948. (russisch)
 Г. Церетели: Армазское письмо и происхождение грузинского алфавита, Эпиграфика Востока, т. III, Л., 1949. (russisch)
 Herbert Donner, Wolfgang Röllig: Kanaanäische und aramäische Inschriften 1. 5. Auflage. Wiesbaden 2002, Nr. 276.

Aramäische Inschrift
Geschichte Georgiens
Archäologischer Fund (Asien)
Antikes Epitaph
Literatur (Aramäisch)
Bilingue
Literatur (Altgriechisch)